Paginaopmaak, opmaak in de druktechniek
 Cosmetica, opmaak van het gezicht en lichaam